Park Ridge (Nova Jersey), població dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey.
 Park Ridge (Wisconsin), població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin.